Les Haplogynae sont un clade d'araignées aranéomorphes.

C'est le groupe frère des Entelegynae dans les Araneoclada.

Il désigne les araignées possédant des organes génitaux simples, souvent qualifiés à tort de primitifs. Le bulbe du mâle est simple, sans hématodocha (une poche gonflable) et dont le tarse n'est pas creusé en alvéole. La femelle ne possède aucun détail distinctif en dehors du pli épigastrique.

Phylogénie

Liste des familles 
Selon The World Spider Catalog 16.0 :
 Filistatidae Ausserer, 1867
 Sicariidae Keyserling, 1880
 Scytodidae Blackwall, 1864
 Periegopidae Simon, 1893
 Drymusidae Simon, 1893
 †Praeterleptonetidae Wunderlich 2008
 †Pholcochyroceridae Wunderlich, 2008
 Leptonetidae Simon, 1890
 Telemidae Fage, 1913
 †Eopsilodercidae Wunderlich, 2008
 Ochyroceratidae Fage, 1912
 Pholcidae C. L. Koch, 1851
 Plectreuridae Simon, 1893
 Diguetidae F. O. Pickard-Cambridge, 1899
 Caponiidae Simon, 1890
 Tetrablemmidae O. Pickard-Cambridge, 1873
 Trogloraptoridae Griswold, Audisio & Ledford, 2012
 Segestriidae Simon, 1893
 Dysderidae C. L. Koch, 1837
 Oonopidae Simon, 1890
 Orsolobidae Cooke, 1965
 †Plumorsolidae Wunderlich, 2008

Publication originale 
 Simon, 1893 : Histoire naturelle des Araignées. Roret, Paris, , .

Liens externes

Notes et références 

Araneomorphae